Nicolau I é um nome comum a vários chefes de Estado e religiosos:

 Papa Nicolau I ;
 Nicolau I Canabos - imperador bizantino
 Nicolau I da Rússia, czar da Rússia 
 Nicolau I de Constantinopla, dito Místico, patriarca de Constantinopla 
 Nicolau I da Lorena, duque da Lorena 
 Nicolau I de Montenegro, príncipe  e rei  do Montenegro

Ver também 

Desambiguações de antropônimos